

Населені пункти та їхні частини

 Бобровники — гміна в Ліпновському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Бобровники — гміна в Бендзинському повіті Сілезького воєводства
 Бобровники — село в гміні Бобровники Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бобровники — село в гміні Рики Рицького повіту Люблінського воєводства
 Бобровники — село в гміні Отинь Новосольського повіту Любуського воєводства
 Бобровники — село в гміні Дзялошин Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Бобровники — село в гміні Неборув Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Бобровники — село в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Бобровники — село в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Бобровники — село в гміні Сокулка Сокульського повіту Підляського воєводства
 Бобровники — село в гміні Ґрудек Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Бобровники — село в гміні Бобровники Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Бобровники — село в гміні Ключевсько Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Бобровники — село в гміні Ґрабув-над-Просною Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Бобровники — село в гміні Хоцивель Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Бобровники — частина міста Щитна в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Бобровники — частина міста Тарновські Гури в Тарноґурському повіті Сілезького воєводства
 Бобровники — частина села Рудніче в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Бобровники — осада в гміні Дамниця Слупського повіту Поморського воєводства

Примітки